Vilanova d'Alcolea – comune spagnolo della Comunità Valenciana
 Vilanova d'Escornalbou – comune spagnolo della Catalogna
 Vilanova de Arousa – comune spagnolo della Galizia
 Vilanova de Bellpuig – comune spagnolo della Catalogna
 Vilanova de Meià – comune spagnolo della Catalogna
 Vilanova de Prades – comune spagnolo della Catalogna
 Vilanova de Sau – comune spagnolo della Catalogna
 Vilanova de Segrià – comune spagnolo della Catalogna
 Vilanova de l'Aguda – comune spagnolo della Catalogna
 Vilanova de la Barca – comune spagnolo della Catalogna
 Vilanova del Camí – comune spagnolo della Catalogna
 Vilanova del Vallès – comune spagnolo della Catalogna
 Vilanova i la Geltrú – comune spagnolo della Catalogna

Persone 

 Dona de Vilanova

Pagine correlate 

 Villanova